Kalsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kalsor (ö i Finland), Egentliga Finland, Åbo, 
 Kalsaari (ö i Finland), Södra Karelen, Imatra, 

Robotskapade Finlandförgreningar